Juan Cobián se puede referir a:

Juan B. Cobián, marino y político peruano.
Juan Carlos Cobián, director de música argentino.